Норум () — норвежская и шведская фамилия.

Известные носители 
 Норум, Джон (род. 1964) — норвежско-шведский хард-рок гитарист.
 Норум, Карл (1852—1911) — норвежский архитектор.